

Municípios no Brasil
 Novo Oriente — município no estado do Ceará
 Novo Oriente de Minas
 Novo Oriente do Piauí

Desambiguações de topônimos